La Côte d'Ivoire compte .

Ville de Côte d’Ivoire par population

Annexes

Sources

Liens externes 
 Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire
  City Population

Liste en rapport avec la Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire